Sweet Sixteen kan syfta på:

Sweet Sixteen-fester i USA och Kanada

Geografi
En kulle i Matteusbergen i Kenya

Idrott
Sweet Sixteen, de 16 främsta lagen i NCAA Division I Basketball Championships
Sweet Sixteen (KHSAA State Basketball Championship), finalerna av Kentuckys high school-turnering för pojkar och flickor, där 16 lag är med och spelar

Musik och sång 
"Sweet Sixteen", bluessång av Riley B. King och Joe Josea, tvåa på amerikanska R&B-listan 1960.
"Sweet Sixteen", låt från Hilary Duffs album Metamorphosis
"Sweet 16" (Feeder-låt), signaturmelodi från dataspelet Gran Turismo
"Sweet Sixteen" (Billy Idol-låt), från skivalbumet Whiplash Smile
Sweet Sixteen (album av Reba McEntire), 1989
Sweet Sixteen (album av The Huntingtons), 1996
Sweet Sixteen (album av Royal Trux), 1997
Sweet Sixteen (album av Sarah Geronimo), 2004
Sweet Little Sixteen, sången, som komponerades av Chuck Berry

Film och TV 
Sweet Sixteen (filmen från 1928), med Reginald Sheffield
Sweet Sixteen (filmen från 1983), regisserad av Jim Sotos
Sweet Sixteen (filmen från 2002), regisserad av Ken Loach
Sweet Sixteen (TV-serie), brittisk situationskomedi med Penelope Keith
"Sweet Sixteen" (CSI: NY-avsnitt), avsnitt av TV-serien CSI: NY
Sweet Sixteen (Parks and Recreation), avsnitt av amerikanska komedi-TV-serien Parks and Recreation

Litteratur 
Sweet Little Sixteen (Buffyroman) från 2002

Vapen och teknik 
Sweet 16, slang för en typ av hagelgevär
Sweet 16, slang för automatkarbinen M16
SWEET16, ett interpreterande programspråk i Apple II-datorn

Sweet Sixteen (motorbåt)